Мизия може да се отнася за:

 Мизия, историческа област, римска провинция и диоцез. Намира се на територията на днешна България;
 Мизия, историческа област в Мала Азия;
 Мизия, град в България;
 Мизия, улица в София;
 Мизия, марка български телевизори.